Ульяна Феоктистовна Кришталевич (27.12.1923 год, деревня Зачеревье, Польша-11.12.2017 год) — белорусский советский коммунистический и государственный деятель, первый секретарь Докшицкого райкома Компартии Белоруссии, Витебская область. Герой Социалистического Труда (1973). Член ЦК Компартии Белоруссии. Депутат Верховного Совета СССР 8-го созыва. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва (1990—1996).

Биография 
Родилась в 1918 году в многодетной крестьянской семье в деревне Зачеревье (сегодня — Миорский район, Витебская область). Подростком трудилась няней, занималась батрачеством. Во время оккупации воевала в составе партизанского отряда имени Котовского. Получила ранение.

После войны была председателем колхоза имени Чапаева Браславского района. Потом находилась на партийных и государственных должностях — председатель Браславского районною Совета народных депутатов, первый секретарь Плисского райкома партии, председатель Докшицкого районного Совета народных депутатов, первый секретарь Докшицкого райкома партии.

Будучи первым секретарём Докшицкого райисполкома, вывела район в число передовых по сельскохозяйственному производству в Белоруссии. Если до её назначения средний показатель урожайности зерновых по району составлял около 4 — 6 гектаров зерновых с гектара, то во время её руководства районом урожайность поднялась до 31 центнеров с гектара.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 декабря 1973 года удостоена звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

В ноябре 1974 года была назначена заместителем министра социального обеспечения БССР.

Избиралась членом ЦК Компартии Белоруссии, депутатом Верховного Совета СССР 8-го созыва и депутатом Верховного Совета БССР 12-го созыва от Белорусской республиканской организации ветеранов войны, труда и Вооружённых сил (член Секретариата третьей Сессии и член Комиссии по делам ветеранов, труда и Вооружённых сил).

Награды 
 Герой Социалистического Труда
 Орден Ленина — дважды
 Орден Отечественной войны 2 степени
 Орден Октябрьской Революции
 Орден Трудового Красного Знамени
 Медаль «За отвагу»

Примечания

Источники 
 Герои страны 
 В. Кузнецова,  Пути-дороги// Труд, талант, доблесть.: В 2-х ч. Ч. 1/[Сост. Е. Э. Павлюць, Б. И. Сушкевич, В. В. Шарпило].— Мн.: Беларусь, 1981.— 414 с., ил., стр. 378—383
 Ирина Гуринович, Ульяна, обыкновенный человек
 Кришталевич Ульяна Феоктистовна, заместитель Министра социальной защиты

Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 12-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белоруссии
Первые секретари районных комитетов КП Белоруссии
Члены ЦК КП Белоруссии
Председатели районных исполкомов Белорусской ССР
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 6-го созыва
Делегаты XXIV съезда КПСС
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании